Fjällström ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ludvig Fjällström (* 1993), schwedischer Freestyle-Skier
 Magdalena Fjällström (* 1995), schwedische Skirennläuferin